La bataille de Tunis peut désigner :

 La bataille de Tunis en , une bataille conduisant à une victoire des Carthaginois sur les Romains durant la première guerre punique ;
 Le siège de Tunis en , une bataille de la guerre des Mercenaires ;
 La prise de Tunis en 1347, une bataille conduisant à la prise de la ville par les Mérinides ;
 La prise de Tunis en 1357, une bataille conduisant à la prise de la ville par les Mérinides ;
 La conquête de Tunis en 1534, une bataille conduisant à la prise de la ville par Khayr ad-Din Barberousse ;
 La conquête de Tunis en 1535, une bataille conduisant à la prise de la ville par les Espagnols ;
 La conquête de Tunis en 1574, une bataille conduisant à la prise de la ville par les Ottomans.